Гран-при Бельгии 1977 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1977 года. Автогонки прошли 5 июня 1977 года на трассе Зольдер.

Обладатели мест на первом ряду стартового поля Андретти и Уотсон выбыли на старте гонки из-за столкновения между собой. Это позволило вырваться вперёд стартовавшему четвёртым Джоди Шектеру. После ряда смены лидеров гонку возглавил второй гонщик «Лотуса» Гуннар Нильссон, в итоге одержавший свою единственную в карьере победу. В Гран-при не участвовал Брет Ланджер - его «Макларен» не успели подготовить после замены двигателя.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-16 Джоди Шектер

17-18 Йохен Масс

19-22 Витторио Брамбилла

23-49 Ники Лауда

50-70 Гуннар Нильссон

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии